Die Irish League 1954/55 war die 54. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Linfield FC wurde zum 22. Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die zwei punktgleichen Vereine an der Tabellenspitze ermittelten im Play-off den Meister.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterfinale 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1954/55
Fußballsaison 1954/55